Monotones kann für folgende Bands stehen:
 The Monotones (US-amerikanische Band), amerikanische Rock’n’Roll-Gruppe ((Who Wrote) The Book of Love, 1958)
 The Monotones (niederländische Band), niederländische Popband (Mono, 1979)
 Rodgau Monotones, deutsche Rockband